Gran Turismo:

 Gran Turismo — класс скоростных автомобилей, предназначенных для дальних поездок.
 FIA GT — чемпионат по автогонкам в классе Гран Туризмо.
 Gran Turismo — альбом шведской музыкальной группы The Cardigans.
 Gran Turismo — серия видеоигр для приставки PlayStation.
 Maserati GranTurismo — автомобиль Maserati класса Гран Туризмо.

См. также 
 GT